Escambia megye (Alabama)
Escambia megye (Florida)